Мака́ртур () — шотландская фамилия, а также образованный от неё топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Макартур, Артур (1845—1912) — американский генерал-лейтенант, генерал-губернатор Филиппин, отец Дугласа Макартура.
 Макартур, Брюс (род. 1951) — канадский серийный убийца.
 Макартур, Джеймс (род. 1987) — шотландский футболист, полузащитник английского футбольного клуба «Уиган Атлетик».
 Макартур, Джеймс (1937—2010) — американский актёр.
 
 Макартур, Дуглас (1880—1964) — американский военачальник.
 Макартур, Дуглас II (1909—1997) — американский дипломат.
 Макартур, Кларк (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий.
 Макартур, Кеннеди Кейн (1881—1960) — южноафриканский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Макартур, Кэтрин Меган (род. 1971) — американская астронавтка.
 Макартур, Роберт (1930—1972) — американский эколог.
 Макартур, Уильям Сёрлс (род. 1951) — американский астронавт-исследователь НАСА.
 Макартур, Эллен (род. 1976) — британская яхтсменка.
 Макартур, Эммануэль (1884—1951) — австралийский регбист, чемпион Олимпийских игр.

Топонимы 
 Макартур-Ривер-Майн — региональный аэропорт около местечка Борролула (Северная территория, Австралия).

См. также 
 Фонд Макартуров — один из крупнейших благотворительных фондов США, основан в 1978 году.

Примечания